Undici navi da guerra della Royal Navy hanno avuto il nome di HMS Gloucester, dalla città omonima in Inghilterra.

 La prima Gloucester fu un vascello da 54 cannoni varato nel 1654 e affondato nel 1682.
 La seconda Gloucester fu un vascello di quarta classe da 60 cannoni varato nel 1695, trasferito al servizio in porto dal 1706 e demolito nel 1731.
 La terza Gloucester fu un vascello di quarta classe da 60 cannoni varato nel luglio 1709 e catturato dai Francesi nell'ottobre dello stesso anno. 
 La quarta Gloucester fu un vascello di quarta classe da 50 cannoni in servizio dal 1711 al 1724.
 La quinta Gloucester fu un vascello di quarta classe da 50 cannoni varato nel 1737 e bruciato nel 1742 per evitarne la cattura. 
 La sesta Gloucester fu un vascello di quarta classe da 50 cannoni in servizio dal 1745 al 1764.
 La settima Gloucester fu un brigantino da 10 cannoni in servizio sul Lago Erie nel 1807. Catturato nell'aprile 1813 dagli americani, venne distrutto dagli inglesi poche settimane dopo. 
 L'ottava Gloucester fu un vascello di terza classe da 74 cannoni varato nel 1812 e venduto nel 1884.
 La nona Gloucester fu un incrociatore leggero Classe Town in servizio dal 1909 al 1921.
 La decima Gloucester fu un incrociatore leggero Classe Town varato nel 1937 e affondato al largo di Creta nel 1941.
 Una fregata da 2.170 tonnellate, che avrebbe dovuto assumere il nome di Gloucester venne impostata nel 1956 ma successivamente cancellata.
 La undicesima Gloucester è un cacciatorpediniere Type 42 varato nel 1982.

Gloucester